Jules  – forma francese del nome proprio di persona Giulio
Danny John-Jules  – attore, cantante e ballerino inglese
Justin Jules  – ciclista francese

Pagine correlate
Julie